Магарач, Відра́дне (раніше — Магара́ч; , ) — селище міського типу в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.
 Інститут винограду і вина «Магарач»
 4308 Магарач, 4308 Маґарач (4308 Magarach) — астероїд головного поясу.